Needham est un nom d'origine anglo-saxonne, et peut faire référence à :

Personnes 
 Col Needham, cofondateur de la Internet Movie Database ;
 David Needham (1948-), footballeur anglais ;
Elizabeth Needham (-1731), tenancière de bordel anglaise ;
 Ernest Needham (1873-1936), footballeur anglais ;
 Francis Needham (1842-1915) député irlandais;
 Hal Needham, cascadeur américain ;
 Jake Needham, écrivain et scénariste américain, auteur de roman policier ;
 James George Needham (1868-1957), entomologiste américain ;
 John Turberville Needham (1713-1781), biologiste anglais et prêtre catholique romain ;
 Joseph Needham (1900–1995), biochimiste britannique et personne faisant autorité dans le domaine de l'histoire de la science chinoise ;
 Marchamont Needham, journaliste politique anglais ;
 Peter Needham (1680-1731), érudit anglais ;
 
 Rodney Needham (1923-2006), anthropologue britannique ;
 Roger Needham (1935-2003), scientifique britannique spécialiste des ordinateurs ;
 Richard Needham (1942-), politicien britannique

Lieux 
 Needham (Massachusetts), ville de la banlieue de Boston.
 
 Needham Market, ville du Suffolk en Angleterre
 , district électoral canadien
 Needham, une ville du comté de Choctaw, en Alabama, aux États-Unis.
 
 , à Boston
 Needham-Schroeder, protocole d'authentification sur réseau non sécurisé

Homonymie de patronyme